Els arcosauriformes (Archosauriformes) és un clade de sauròpsids (rèptils) diàpsids que van evolucionar a partir d'ancestres arcosauromorfos en algun moment del període Permià superior, fa uns 250 milions d'anys i es van distribuir per tot el món.

Filogènia 
Els clades Crurotarsi i Ornithodira van ser usats junts per primer cop per Paul Sereno i A.B. Arcucci al 1990 en el seu estudi filogenètics dels archosaures. Van ser els primers en crear el clade Crurotarsi, mentre que Ornithodira va ser creat Gauthier in 1986. Crurotarsi y Ornithodira van reemplaçar Pseudosuchia i Ornithosuchia, respectivament. Sereno and Arcucci van incorporar noves característiques als archosaures a més del tipus de maluc en el seu anàlisi que va donar un arbre filogenètic diferent del d'anteriors anàlisi. A continuació es mostra el cladograma basat en Sereno (1991), que es similar al proposat per Sereno i Arcucci:

Taxonomia 
 Classe Sauropsida
 Infraclase Archosauromorpha
Archosauriformes
Uatchitodon
Família Proterosuchidae
Archosaurus
Chasmatosaurus
Chasmatosuchus
Kalisuchus
Proterosuchus
Tasmaniosaurus 
Família Erythrosuchidae
Fugusuchus
Garjainia
Erythrosuchus
Shanshisuchus
Vjushkovia 
Heleosaurus
Família Euparkeriidae
Dorosuchus
Halazaisuchus
Osmolskina
Wangisuchus
Xilousuchus
Euparkeria 
(sense clasif.)
Turfanosuchus
Yonghesuchus
Família Proterochampsidae
Tropidosuchus
Cerritosaurus
Chanaresuchus
Gualosuchus
Proterochampsa 
(sense clasif.) Archosauria

Referències 

 Gauthier, J. A. 1986. "Saurischian monophyly and the origin of birds". Memoirs of the Califòrnia Academy of Science 8:1–55

 Gauthier, J. A., Kluge A. G., and Rowe, T. (1988) "Amniote phylogeny and the importance of fossils". Cladistics 4:105–209 

Arcosauromorfs